Шедель, Хартман (13 февраля 1440—28 ноября 1514) — немецкий врач, гуманист и историк.
 Шедель, Готфрид Иоганн (1680-е годы—1752) — российский архитектор немецкого происхождения.